Николай Солнцев:
 Солнцев, Николай Адольфович (1902—1991) — советский физико-географ, ландшафтовед и геоморфолог, педагог.
 Солнцев, Николай Фёдорович (1895—1958) — советский художник-скульптор (оформитель игровой куклы) театра и мультипликации.